Филип Полашек и Лукаш Росол су бранили титулу али је Росол одлучио да не учествује те године. Полашек је играо у пару са Џулијан Новлеом са којим је стигао до финала.

У финалу су изгубили од Кристофера Каса и  Филипа Колшрајбера са 7:5, 6:4.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2013."

Отворено првенство Катара у тенису 2013.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови